Jemappes bezeichnet
 Jemappes (Mons), ein früheres Dorf (alter Name: „Jemmapes“) und heutiger Stadtteil von Mons in der belgischen Provinz Hennegau
 Schlacht von Jemappes, eine Schlacht am 6. November 1792 in der Nähe des obigen Ortes
 Département Jemappes (auch „Jemmapes“), ein vormaliges französisches Département
 Jemeppe-sur-Sambre, Ortschaft in der belgischen Provinz Namur
 Jemmapes (Schiff, 1895), ein französisches Küstenpanzerschiff der Valmy-Klasse
 alter französischer Name für die algerische Stadt Azzaba in der Provinz Skikda (früher Philippeville)

In der Revolutionszeit wurde auch erwogen, die Insel Réunion in Île de Jemappes umzubenennen (siehe Geschichte Réunions#Zeit der Revolution und Napoleons auf der Insel).